

Persone
 Alasia del Monferrato – figlia di Guglielmo V il Vecchio, moglie di Manfredo II di Saluzzo
 Cristoforo Alasia – matematico italiano
 Franco Alasia – scrittore italiano
 Giovanni Alasia – sindacalista e politico italiano
 Giuseppe Alasia – politico italiano
 Simone Teich Alasia – medico e partigiano italiano di origine ungherese
 Walter Alasia – terrorista italiano

Altro
 Alasia, variante del nome Adelasia
 Colonna Walter Alasia – compagine terroristica attiva nel milanese, tra il 1977 e il 1983
 Teorema di Alasia – risultato riguardante la geometria del triangolo